Эла́йза Джейн Ска́нлен (; ) — австралийская актриса.

Получила известность благодаря роли Эммы Креллин в мини-сериале HBO «Острые предметы» (2018). В 2019 году дебютировала в кино, исполнив роль Бет Марч в фильме Греты Гервиг «Маленькие женщины», экранизации одноимённого романа Луизы Мэй Олкотт.

Ранняя жизнь 
Родилась в Сиднее. У неё есть сестра-близнец Аннабель. С 7 до 13 лет она занималась фортепиано. Снова начала практиковаться, готовясь к роли Бет Марч в экранизации «Маленьких женщин» 2019 года.

Окончила школу Лорето Киррибилли в пригороде Сиднея в 2016 году.

Карьера 
Во время учёбы в средней школе Сканлен получила второстепенную роль Табиты Форд в телевизионной мыльной опере «Домой и в путь». Сыграла главную роль в короткометражном фильме «Грейс» в 2018 году. Добилась признания критиков за роль Эммы Креллин в психологическом триллере HBO «Острые предметы», в котором снялась вместе с Эми Адамс.

Дебютировала на театральной сцене в 2019 году в постановке «Повелителя мух» Сиднейской театральной компании. Первой ролью Сканлен в полнометражном фильме стала Милла Финли в фильме «Молочные зубы», премьера которого состоялась на конкурсе на Венецианском кинофестивале. В 2019 году она исполнила роль Бет в экранизации Греты Гервиг романа «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. В фильме также снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе, Лора Дерн и Мерил Стрип.

Фильмография

Театральные постановки

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Австралии